Аминофф () — шведско-финляндский дворянский род русского происхождения.

История рода 
Родоначальником рода был воевода Ивангорода Фёдор Григорьевич Аминев (ум. 1628), который во время Смуты служил шведам (с 1612), а после заключения Столбовского мира (1617) вместе с семьёй переселился в отошедшую к Швеции Ингерманландию. 24 сентября 1618 г. он получил дворянскую грамоту от Густава II Адольфа и стал называться Aminoff.

Его род был внесён в матрикул Рыцарского собрания Швеции 9 октября 1650 г. под номером 456, а в 1778 году, с восстановлением Густавом III деления дворянства на три класса был отнесён ко второму из них — рыцарскому.

Две ветви рода обосновались в Финляндии. В 1808 году генерал-майор Юхан Фредрик (1756—1842) и три его сына, Густав (1803—1838), Адольф (1806—1884) и Фредрик (1807—1880), принадлежавшие к младшей из этих ветвей, были пожалованы Густавом IV Адольфом баронским титулом. Однако они так и не были внесены в матрикул шведского Рыцарского дома, поскольку остались в Финляндии после её перехода под власть России.

Юхан Фредрик Аминофф в 1812 г. добился подтверждения своего титула и 17 сентября 1818 г. был внесён в баронский матрикул финляндского Рыцарского собрания под номером 25. В этом же году обе дворянские ветви рода были внесены в матрикул Рыцарского собрания под номером 36.

В сентябре 1819 г. Юхан Фредрик вместе со старшим сыном был удостоен графского титула и был внесён в графский матрикул под номером 5. Таким образом, финляндские графы Аминофф одновременно являются и шведскими баронами. В 1976 г. младшей ветви было возвращено право быть представленной в шведском Рыцарском собрании.

См. также 
 Шведские бояре
 Аминофф, Иван

Источники 
 Nordisk familjebok. B. 1. — Stockholm, 1904.
 Сайт Рыцарского собрания Швеции (швед.)
 Бароны Аминофф на сайте Рыцарского собрания Финляндии (фин., швед.)
 Графы Аминофф на сайте Рыцарского собрания Финляндии (фин., швед.)

Литература 
 Aminoff B.H. Släkten Aminoff. — Ekenäs, 1978.
 Bergström O. Släkten Aminoff efter Kaptenen Tönnes Aminoffs efterlemnade manuskript. — Stockholm, 1898.
 Bruun P. Släkten Aminoff. // Vardagsslit och sjuårskrig. Upplevt och beskrivet av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoff. — Helsingfors, 1994.

Ссылки 
 
 
 Sveriges ridderskaps och adels kalender 1923. — 1922
 
 Adliga ätten Aminoff nr 456

Дворянские роды, на гербах которых изображены олени
Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи